Nafta lahko pomeni:

 Gospodarski sporazum NAFTA (North American Free Trade Agreement)
 Fosilno gorivo Nafta
 Nogometni klub Nafta

Kratice